Манча́ж — село в Свердловской области, входящее в муниципальное образование Артинский городской округ. Является частью Манчажского сельского совета. Главой сельской админстрации является Булатов Валерий Владленович.

История 
Село Манчаж было основано в 1652 году и является старейшим селом Артинского городского округа. По легенде, селение было основано марийцами, а само название «Манчаж» происходит от марийского слова «монча» ().

В 1775 году Манчаж был сожжён карательной экспедицией по подавлению Крестьянской войны 1773—1775 годов.

В 1923 году в результате районирования образуется Манчажский национальный район. В 1962 году Манчажский район был расформирован и вошёл изначально в Красноуфимский, а затем — в Артинский район.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 [www.komandirovka.ru/cities/manchazh_sved._obl./ Информация о селе Манчаж, Свед. обл., Свердловская область]
 
 Об Артинском городском округе

Населённые пункты Артинского городского округа